YIVO или Исследовательский институт идиша (ייִוואָ, акроним от ייִדישער וויסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט — йидишер висншафтлэхер институт, Еврейский научный институт) — научно-исследовательский институт языка идиш. Основанный в 1925 году в Вильно, в дальнейшем действовал в Польше, с 1940 года находится в Нью-Йорке, США. Институт обладает значительным собранием лексикографических, орфографических и других письменных материалов языка идиш, что делает его регулирующим институтом этого языка. Несмотря на то что институт сегодня называется Institute for Jewish Research, он по-прежнему известен своей старой аббревиатурой.

История 
В августе 1925 года литературовед Нохем Штиф организовал институт, целью которого являлась пропаганда идиша как одного из элементов еврейского национального движения. Нохем Штиф считал, что идиш должен был противостоять мессианскому ивриту, политике русской и польской ассимиляции. В работе по формированию института также приняли участие историк Илья Чериковер, филолог Макс Вайнрайх.

Институт был основан в Берлине, но его главный офис находился в Вильно. Через некоторое время отделения института возникли в городах Берлине, Варшаве и Нью-Йорке.

В институте действовали несколько отделов:
 Исторический отдел института возглавлял Илья Чериковер. Исторический отдел объединял историков Семёна Дубнова, , Саула Гинсбурга, Абрахама Менеса.
 Психологическо-образовательный отдел возглавлял Лейбуш Лерер; в этом же отделе работали Авром Голомб, Х. Касдан и А. Робак.
 Экономическо-демографическим отделом управлял Яков Лещинский; в этом отделе работали Лейбман Херш, Бен-Адир, .
 Отделом языка и литературы управлял Макс Вайнрайх, в подчинении которого находились Й. Коган, , Зелик Калманович, Шмуэл Нигер, Ноах Прилуцкий и Залман Рейзен.

Нацистская угроза вынудила переместить институт в Нью-Йорк до начала войны. Вторым важным центром института стал Буэнос-Айрес и третий центр института расположился в Чикаго.

После Второй мировой войны сохранилась часть архива института. Большинство сотрудников пережили Холокост. Большую часть архива немцы отвезли в Берлин, где он сохранился в целости и позднее был передан в Нью-Йорк.

Деятельность 
Институт сохраняет манускрипты, редкие книги и другие письменные источники на языке идиш. Библиотека насчитывает около 385 тысяч экземпляров книг, изданных с XVI века и до нашего времени . Архив института насчитывает около 24 миллионов документов . Вместе они составляют крупнейшее собрание материалов по истории еврейства Центральной, Восточной Европы и еврейской эмиграции в Западном полушарии.

Институт издаёт книги и периодические издания на языке идиш, включая Yedies Fun YIVO (с 1929 года), YIVO Bleter (с 1931 года), Yidishe Shprakh (с 1941 года) и англоязычное издание YIVO Annual of Jewish Social Studies (с 1946 года).

Институт провёл несколько образовательных программ, результатом одной из которых является двухтомное англоязычное издание , вышедшее в 2008 году и представляющее историю и культуру евреев Восточной Европы с начала их появления и до наших дней. Также было издано новое английское издание History of the Yiddish Language Макса Вайнрайха. С 1961 по 1980 год институт опубликовал четырёхтомный Groyser Verterbukh Fun Der Yidisher Shprakh (Большой словарь языка идиш).

Примечание

Литература 
 Prager, Leonard, «Yiddish Studies in Israel III», Mendele, Vol. 6.277, April 4, 1997
 Liptzin, Sol, A History of Yiddish Literature, Jonathan David Publishers, Middle Village, NY, 1972, ISBN 0-8246-0124-6.
 Dawidowicz, Lucy S. From that Place and Time: A Memoir 1938—1947. New York: Norton, 1989. ISBN 0-393-02674-4

Ссылки 
 Официальный сайт 
 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
 YIVO (Yidisher Visnshaftlekher Institut) — The Yiddish Scientific Institute 
 Аргентинское отделение
 Чикагское отделение

Наука о еврействе
Идиш
Институты национальных языков